WQT steht für:

 Weak Quantum Theory („Schwache Quantentheorie“), siehe Harald Walach, Abschnitt „Schwache Quantentheorie“
 Tests, um die Fähigkeiten eines Schweißers bestimmen (Welder Certification Test)
 eine Technik zur Bestimmung verschiedener Planungsprioritäten (Weighted Queuing Time)
 die World Qualifying Tour
 das Water Quality Team
 die Water Quality Technology

WQT